Az északi összetett a téli olimpiai játékokon az első, 1924-es téli olimpia óta állandó versenyszám. Általában egy napon rendezik a síugrást és a sífutást. 1924–1952 között először 18 km-es sífutást rendezték meg, 1952 óta előbb a síugrás majd a sífutás következett. Az 1988-as téli olimpia óta csapatversenyt is rendeznek az északi összetettben előbb három, majd négy fős csapatok részvételével. 2002-es téli olimpián már nagysánccal kombinált sífutást is bevezették az egyéni versenyzőknek. 2010-től mindkét egyéni versenyszámban 10 km lett a sífutás távja.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint

Források 

 
Sportágak a téli olimpiai játékokon